Bistrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Bistrup (Fodby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Fodby Sogn, Næstved Kommune
 Bistrup (Hjørring Kommune) – et sogn i Bistrup Sogn, Hjørring Kommune
 Bistrup (Birkerød) – en bebyggelse og et ejerlav i Bistrup Sogn, Rudersdal Kommune
 Bistrup (Tikøb Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tikøb Sogn, Helsingør Kommune
 Bistrup Gods - Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde (Siden 1816)

 Se også
 Bistrup Kirke
 Bistrup Sogn
 Personer
 Herluf Bidstrup (1912-1988) – en dansk tegner